Новосеславинский сельсовет — сельское поселение в Первомайском районе Тамбовской области.

Административный центр — село Новосеславино.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Посёлок Иловайский.

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Тамбовской области
Сельские поселения Тамбовской области